Ройстер () — фамилия. Известные носители:

 Димитрий (Ройстер) (в миру Роберт Ройстер) (1923—2011) — епископ Православной Церкви в Америке, архиепископ Далласский и Югa.
 Ройстер, Сара Эльмира (1810—1888) — светская дама, юношеская возлюбленная Эдгара Аллана По, которая была обручена с ним незадолго до его смерти.